Miejscowości w USA:
 Glade – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
Gminy w USA:
 Glade (ang. Glade Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren